Rille (längliche Vertiefung) steht im Speziellen für:

 geradlinige Wassererosionsformen von kleineren Dimensionen, siehe Rillenerosion
 als Tätigkeit Rillen, als Vorgang oder Ergebnis Rillung, das Herstellen einer eingedrückten Bruchline, siehe Rillen (Papiertechnik)
 die spiralige, die Nutzdaten enthaltende Einkerbung in der Schallplatte
 eine langgezogene geologische Struktur des Mondes, auch Rima, siehe Mondrille

Rille ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Heinrich Rille (1864–1956), österreichischer Dermatologe

Rillé ist der Name
 einer französischen Gemeinde, siehe Rillé

Rillen (Pl.) steht für:
 ein Typ der Gestaltabweichungen 3. Ordnung in der Oberflächentechnik, siehe Gestaltabweichung

Siehe auch:
 Riller